Pedro Sánchez peut désigner :
 Pierre  de Navarre (1074-1104), appelé aussi Pedro Sánchez, le  roi d'Aragon et de Pampelune de 1094 à 1104 ;
 Pedro Sánchez de Castro (1454-1484), un peintre gothique espagnol ;
 Pedro Sánchez Ciruelo (1470-1548), un mathématicien et théologien espagnol ;
 Pedro Mari Sánchez (es) (1954-), un acteur espagnol ;
 Pedro Sánchez Gamarra (es) (1958-), un ingénieur en électrotechnique et un homme politique péruvien ;
 Pedro Sánchez Pérez-Castejón (1972-), un homme politique espagnol ;
 Pedro León Sánchez Gil (1986-), un footballeur espagnol.